De Maasveld MAVO is een voormalig onderwijsinstituut in Blerick, in de Nederlandse gemeente Venlo.

De school begon als jongens-ULO in 1946 in de bovenzaal van het Raadhuis van Blerick als Sint-Pachialis ULO. Een jaar later verhuisde de school wegens plaatsgebrek naar een pand aan de Antoniuslaan in het complex van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In 1951 kreeg de school een eigen gebouw aan de Albert Verweystraat (nabij het Hubertusplein), en werd de driejarige ULO omgezet in een vierjarige MULO. Ook dit gebouw was al snel te klein, waardoor er bijgebouwen kwamen aan naburige straten. In 1974 kreeg de Paschialis-MAVO (Mammoetwet) de naam Maasveld-MAVO. Die naamsverandering had mede te maken met de komst van de eerste meisjes op de school in 1972. In 1989 fuseerde deze MAVO met de MAVO Maria Regina en het Blariacumcollege, door teruglopende leerlingen-aantallen op beide scholen. De gebouwen van de Maasveld MAVO deden nog tot 1994 dienst als dependance van het nieuwe Blariacumcollege.

De sportzalen van de school werden tevens gebruikt door lokale sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de Blerickse tafeltennisvereniging.

Voormalige school in Venlo
Voormalig schoolgebouw in Venlo
School in het voortgezet onderwijs in Nederland